

Localidades

Saint-Jean-aux-Bois (Ardenas)
Saint-Jean-aux-Bois (Oise)

Desambiguações de topônimos